Унут — в древнем Египте богиня-покровительница 15-го верхнеегипетского нома. Первоначально изображалась в виде зайчихи, к концу древнего царства стала изображаться в виде львицы или змея-урея; отождествлялась с Солнечным Оком.

Изображение Унут можно увидеть на Гербе города Хемену, а также на дверях гробницы Аменхотепа III, хранящейся в Британском Музее, в Лондоне.

С первого переходного периода культ Унут полностью вытесняется культом Великой Восьмёрки, и в эпоху Среднего царства практически перестаёт существовать.

Литература 
 И. В. Рак. Мифы Древнего Египта. 1993.
 Древний Египет. Энциклопедия под редакцией В. В. Солкина. 2004 г.
 Древний Египет. Джордж Харт 1990 г. Переиздание на русском языке 1996.

Богини
Древнеегипетские богини
Боги по алфавиту